Lucas Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Lucas Township du comté de Crittenden dans l'Arkansas.
 Lucas Township du comté d'Effingham dans l'Illinois.
  du comté de Lyon dans le Minnesota.

Voir aussi 
 
 East Lucas Township du comté de Jefferson (Iowa)

Homonymie de townships